__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Die Saison 2021/2022 der 3. Liga war die zwölfte Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer.

Modus 
Die Saison wurde in einem außerordentlichen Modus ausgetragen, was den durch die COVID-19-Pandemie gestörten vorhergehenden Spielzeiten geschuldet war.

Alle 72 Teams der letzten Drittligasaison meldeten dem Deutschen Handballbund (DHB) fristgerecht die Bereitschaft zur Teilnahme am Ligabetrieb. Nachdem wegen der Corona-Pandemie schon die Saison 2020/2021 in einem außerordentlichen Modus ausgespielt und dabei auf die Festlegung von Absteigern verzichtet worden war, mussten die Oberligen bis zum 28. Juni 2021 mögliche Aufsteiger in die 3. Liga benennen. Für die gemeldeten Mannschaften empfahl dann die Spielkommission die Staffelgrößen und einen Modus, beides wurde vom Bundesrat des Deutschen Handballbundes beschlossen.

Die 3. Liga der Spielzeit 2021/2022 der Männer wurde mit 82 Mannschaften ausgetragen und begann am ersten September-Wochenende 2021, die letzten Spiele sollten am ersten Juniwochenende 2022 ausgetragen werden. Zwei Mannschaften konnten in die 2. Bundesliga aufsteigen, 26 Teams würden in die Oberligen absteigen. Damit sollte in der Saison 2022/2023 eine Ligastärke von 69 Mannschaften erreicht werden.

Vorstand und Präsidium des Deutschen Handballbundes beschlossen auf Vorschlag der Spielkommission eine Vorrunde mit insgesamt sieben Staffeln, die Zuteilung der Teams wurde nach regionalen Gesichtspunkten vorgenommen. Die Vorrunde sollte in zwei Staffeln mit je elf und fünf Staffeln mit je zwölf Mannschaften im Modus Jeder gegen Jeden mit Hin- und Rückrunde gespielt werden.

Die beiden bestplatzierten Teams jeder Vorrundenstaffel zogen in die Aufstiegsrunde ein (belegte diese Plätze eine nicht aufstiegsberechtigte Mannschaft, konnte stattdessen der Drittplatzierte dieser Staffel an der Aufstiegsrunde teilnehmen). Die Aufstiegsrunde sollte in zwei Gruppen mit je sieben Mannschaften ausgespielt werden (letztlich spielten nur je sechs Teams pro Staffel), die zwei Bestplatzierten der einen Aufstiegsrundengruppe spielten gegen die zwei Bestplatzierten der anderen Gruppe die beiden Aufsteiger in die 2. Bundesliga zur Spielzeit 2022/2023 aus.

Die Teams, die nach der Vorrunde auf den Plätzen 3 bis 6 ihrer Gruppe stehen, verblieben ohne weitere Spiele in der 3. Liga.

Die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 11 bzw. 12 der sieben Vorrundengruppen spielten in einer weiteren Runde um den Klassenerhalt der 3. Liga. Dabei wurden die gegen einen direkten Konkurrenten erzielten Punkte aus der Vorrunde mitgenommen. In sieben Gruppen (geplant waren fünf Gruppen zu sechs und zwei Gruppen zu fünf Mannschaften, letztlich wurden es drei Gruppen mit fünf und vier Gruppen mit sechs Teams)  qualifizierten sich die Teams auf Platz 1 und 2 dieser Gruppen für die Drittligasaison 2022/2023, die Teams auf den Plätzen 3 bis 5 bzw. 6 stiegen in eine regionale Oberliga ab.

Vorrunde 
Die 82 Teams wurden nach regionalen Gesichtspunkten den sieben Vorrundenstaffeln zugeteilt. Sie spielen in ihrer Staffel jeder gegen jeden in Hin- und Rückspiel. Die Plätze 1 und 2 berechtigen zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde.

Staffel A 

Legende:
(N) "Neuling", Aufsteiger aus der Oberliga der Saison 2020/21

Mit 118 Toren war Benjamin Schulz (Stralsunder HV) der erfolgreichste Torwerfer der Staffel A. Ihm folgten Miroslav Nedoma (Schwerin) mit 117 und Piet Möller (HSG Ostsee) mit 113 Toren.

Staffel B 

Legende:
(N) "Neuling", Aufsteiger aus der Oberliga der Saison 2020/21
(A) Absteiger aus der 2. Bundesliga der Saison 2020/21

Mit 150 Toren war Ole Harms (Cloppenburg) der erfolgreichste Torwerfer der Staffel B. Ihm folgten Niko Blaauw (Lippe) mit 146 und Leve Carstensen (Lippe) mit 129 Toren.

Staffel C 

Legende:
(N) "Neuling", Aufsteiger aus der Oberliga der Saison 2020/21

Mit 176 Toren war Nico Richter (Bernburg) der erfolgreichste Torwerfer der Staffel C. Ihm folgten Marko Karaula (Braunschweig) mit 124 und Ivan Kucharik (Plauen) mit 122 Toren.

Staffel D 

Legende:
(N) "Neuling", Aufsteiger aus der Oberliga der Saison 2020/21

* Die Mannschaft des Leichlinger TV wurde im Januar 2022 vom Spielbetrieb zurückgezogen.

Gemäß der DHB-Spielordnung wurden alle Partien des Leichlinger TV aus der Wertung genommen, der Leichlinger TV stand damit als Absteiger fest. Platz 12 der Staffel D nahm somit nicht an den Runden um den Klassenverbleib in der 3. Liga teil; die entsprechende Runde um den Klassenerhalt wurde um eine Mannschaft gekürzt.

Mit 130 Toren war Simon Schlösser (Bergische Panther) der erfolgreichste Torwerfer der Staffel D. Ihm folgten Tobias Schetters (Dragons) mit 118 und Lukas Schulz (Köln) mit 113 Toren.

Staffel E 

Legende:
(N) "Neuling", Aufsteiger aus der Oberliga der Saison 2020/21

Mit 127 Toren war Tarek Marschall (Erlangen) der erfolgreichste Torwerfer der Staffel E. Ihm folgten Jonathan Malolepszy (Gelnhausen) mit 126 und Paul Saborowsky (Bayreuth) mit 108 Toren.

Staffel F 

Legende:

Mit 158 Toren war Tommy Wirtz (Saarlouis) der erfolgreichste Torwerfer der Staffel F. Ihm folgten Tim Götz (Zweibrücken) mit 135 und Marc-Robin Eisel (Hochdorf-Friesenheim) mit 124 Toren.

Staffel G 

Legende:
(N) "Neuling", Aufsteiger aus der Oberliga der Saison 2020/21
(A) Absteiger aus der 2. Bundesliga der Saison 2020/21

Mit 186 Toren war Felix Kazmeier (Kornwestheim) der erfolgreichste Torwerfer der Staffel G. Ihm folgten Marcel Lenz (Oppenweiler/Backnang) mit 151 und Max Horner (Fürstenfeldbruck) mit 145 Toren.

Aufstiegsrunde 
An der Aufstiegsrunde, die in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften ausgespielt wurde (ursprünglich geplant waren zwei Gruppen zu je sieben Teams), nahmen die in der Vorrunde auf den Positionen 1 oder 2 ihrer Staffel platzierten Teams teil. Nach der Aufstiegsrunde spielten die Teams auf Platz 1 und 2 der beiden Aufstiegsrundengruppen „überkreuz“ die beiden Aufsteiger in die 2. Bundesliga aus. Alle teilnehmenden Teams waren bereits nach der Vorrunde für eine Teilnahme an der Spielzeit 2022/2023 der 3. Liga qualifiziert.

Gruppenphase 
In der Gruppenphase der Aufstiegsrunde spielte jeder gegen jeden in einer Einfachrunde. Die beiden besten Mannschaften der zwei Gruppen ermittelten unter sich im Anschluss an die Gruppenrunde die beiden Aufsteiger.

Startberechtigt waren die zwei besten Teams jeder der sieben Vorrundenstaffeln, also 14 Teams. Bis zum 1. März 2022 meldeten 16 Vereine ihre Teams für eine mögliche Teilnahme an der Aufstiegsrunde an: 1. VfL Potsdam, TSV Altenholz, TuS Spenge, Wilhelmshavener HV, Eintracht Hildesheim, TuS Vinnhorst, HSG Krefeld Niederrhein, SGSH Dragons, HSG Hanau, TV Gelnhausen, SG Leutershausen, SG Pforzheim-Eutingen, HC Oppenweiler/Backnang, HSG Konstanz, TuS Fürstenfeldbruck und VfL Pfullingen. Von den 16 gemeldeten Teams qualifizierten sich in der Vorrunde nur die Teams aus Potsdam, Altenholz, Spenge, Wilhelmshaven, Hildesheim, Vinnhorst, Krefeld, Schalksmühle-Halver, Hanau, Pforzheim-Eutingen, Konstanz und Pfullingen. Als erster dieser zwölf Teilnehmer an der Aufstiegsrunde stand am 18. Spieltag die HSG Konstanz fest, die bis dato verlustpunktfrei geblieben war. Zwei der durch das Belegen der ersten beiden Gruppenplätze grundsätzlich startberechtigten Teams durften für die Aufstiegsspiele nicht melden, weil sie als zweite Mannschaft nicht aufstiegsberechtigt waren; in den betreffenden Staffeln E und F hatten sich die Drittplatzierten (Bayreuth und Dansenberg) vorab nicht für die Aufstiegsrunde angemeldet, die gemeldeten Teams dieser beiden Staffeln (Gelnhausen und  Leutershausen) landeten nur auf Platz 4.

Ursprünglich sollten zwei Gruppen zu je sieben Teams gebildet werden, in der Einfachrunde hätte jedes Team je drei Heim- und Auswärtsspiele bestritten. Wegen der Reduzierung der Teilnehmerzahl auf zwölf Teams änderte der DHB die nach geographischen Gesichtspunkten geplante Zusammensetzung der Gruppen. Die Mannschaften trugen nun jeweils fünf Spiele aus, entweder drei Heim- und zwei Auswärtsspiele oder zwei Heim- und drei Auswärtsspiele. Bei den zwei Vorrundenstaffelsiegern aus Wilhelmshaven und aus Konstanz, die nur zwei Spiele zuhause bestreiten durften, rief dies Enttäuschung und Protest hervor.

Die Runde wurde vom 25. März bis zum 15. Mai 2022 gespielt.

Gruppe 1 

Legende:

Bei Punktgleichheit entschied das Ergebnis aus dem direkten Vergleich der punktgleichen Mannschaften.

Gruppe 2 

Legende:

Bei Punktgleichheit entschied das Ergebnis aus dem direkten Vergleich der punktgleichen Mannschaften.

Finalrunde 
Nach der Gruppenphase der Aufstiegsrunde spielten die Teams auf Platz 1 und 2 der beiden Gruppen „überkreuz“ die beiden Aufsteiger in die 2. Bundesliga aus. Als erster Teilnehmer der Finalrunde stand nach vier Spieltagen der 1. VfL Potsdam fest.

Die Hinspiele wurden am 21. Mai 2022, die Rückspiele am 28. und 29. Mai 2022 ausgetragen.

Die HSG Konstanz und der 1. VfL Potsdam qualifizierten sich für die 2. Bundesliga 2022/2023.

Qualifikations- und Abstiegsrunde (Klassenverbleibsrunde) 
An der Qualifikations- und Abstiegsrunde (Klassenverbleibsrunde) nahmen die Teams teil, die in der Vorrunde die Plätze 7 bis 11 bzw. 12 in ihrer Staffel belegt hatten. Die in der Vorrunde gegen einen direkten Konkurrenten erzielten Punkte und Tore wurden mitgenommen. Es wurden vier Gruppen zu je sechs und drei Gruppen zu je fünf Mannschaften gebildet. Die Teams auf Platz 1 und 2 dieser Gruppen verblieben in der 3. Liga, die anderen Teams stiegen in eine Oberliga ab.

Die Runde wurde vom 25. März bis zum 22. Mai 2022 gespielt.

Gruppe I 

Aus den Vorrundengruppenspielen nahmen der Northeimer HC und die HSG Ostsee jeweils 4:0 Punkte mit in diese Runde, Bielefeld und Bissendorf-Holte 2:2 Punkte sowie Fredenbeck und Burgenland jeweils 0:4 Punkte. Die HSG Ostsee N/G und der Northeimer HC schafften den Klassenerhalt.

Legende:
(N) Aufsteiger der Saison 2021/22 (Neuling)

Gruppe II 

Aus den Vorrundengruppenspielen nahm Minden 4:0 Punkte mit, Eider-Harde und Flensburg 2:2 Punkte, Gensungen 0:0 Punkte und Cloppenburg 0:4 Punkte. Die Teams aus Minden und Flensburg schafften den Klassenerhalt.

Legende:
(N) Aufsteiger der Saison 2021/22 (Neuling)

Gruppe III 

Aus den Vorrundengruppenspielen nahmen LiT und Hannover je 4:0 Punkte, Hamburg 0:0 Punkte sowie Plauen und Habenhausen jeweils 0:4 Punkte mit. Die Mannschaft des HSV Hannover und LIT 1912 II schafften den Klassenerhalt.

Legende:
(N) Aufsteiger der Saison 2021/22 (Neuling)

Gruppe IV 

Aus den Vorrundengruppenspielen nahmen Budenheim und Burgdorf jeweils 4:0 Punkte mit, Baunatal und Menden jeweils 2:2 Punkte sowie Burgwedel und Bad Neustadt jeweils 0:4 Punkte. Die Vereine aus Burgdorf und aus Baunatal schafften den Klassenerhalt.

Legende:
(N) Aufsteiger der Saison 2021/22 (Neuling)

Gruppe V 

Aus den Vorrundengruppenspielen nahmen Bieberau und Neuhausen jeweils 4:0 Punkte mit, Friesenheim und Zweibrücken jeweils 2:2 Punkte sowie Günzburg und Coburg je 0:4 Punkte. Die Teams von Neuhausen/Filder und Friesenheim-Hochdorf schafften den Ligaverbleib.

Legende:
(N) Aufsteiger der Saison 2021/22 (Neuling)

Gruppe VI 

Aus den Vorrundengruppenspielen nahmen Haßloch und Essen je 4:0 Punkte mit, Söflingen 3:1 Punkte, Blaustein 1:3 Punkte sowie Volmetal und Ottersheim jeweils 0:4 Punkte. Die Teams aus Oftersheim/Schwetzingen und aus Haßloch schafften den Klassenerhalt.

Legende:
(N) Aufsteiger der Saison 2021/22 (Neuling)

Gruppe VII 

Aus den Vorrundengruppenspielen nahmen Willstädt, Großsachsen, Pforzheim und Plochingen jeweils 2:2 Punkte mit, Kirchzell ging mit 0:0 Punkten in diese Runde. Willstätt und Kirchzell konnten die Klasse halten.

Legende:

Ligapokal (Pokalrunde) 
Die Mannschaften, die weder die Aufstiegsrunde erreichten noch um den Klassenverbleib spielten, konnten am Ligapokal (Pokalrunde) teilnehmen. Bis zum 1. März 2022 hatten dafür HSG Eider Harde, Mecklenburger Stiere Schwerin, Oranienburger HC, Stralsunder HV, TSV Altenholz, Ahlener SG, GWD Minden II, OHV Aurich, Team HandbALL Lippe II, TSG Altenhagen-Heepen, TuS Spenge, Wilhelmshavener HV, MTV Braunschweig, SC Magdeburg II, Bergische Panther, Longericher SC Köln, VfL Gummersbach II, HC Erlangen II, HSG Bieberau-Modau, HSG Rodgau Nieder-Roden, TV Gelnhausen, TV Kirchzell, HG Oftersheim/Schwetzingen, HG Saarlouis, SG Leutershausen, SG Pforzheim-Eutingen, SV 64 Zweibrücken, TSB Heilbronn-Horkheim, TSG Haßloch, TuS 04 KL Dansenberg, HBW Balingen-Weilstetten II, HC Oppenweiler/Backnang, SV Salamander Kornwestheim, TuS Fürstenfeldbruck, TV Willstätt und VfL Pfullingen ihr Interesse angemeldet. Nicht alle gemeldeten Mannschaften nahmen letztlich an der Pokalrunde teil. Der Stralsunder HV verzichtete auf das Startrecht, andere gemeldete Teams spielten in der Aufstiegs- bzw. der Abstiegsrunde.

Fünf Gruppen wurden gebildet, in denen die Teams von Anfang April bis zum 15. Mai 2022 in Hin- und Rückspiel jeder gegen jeden antraten. Die Sieger der insgesamt fünf Gruppen dürfen in der Spielzeit 2022/2023 im DHB-Pokal antreten.

Als erster Teilnehmer am DHB-Pokal stand nach vier Spieltagen der TuS Fürstenfeldbruck fest. Weitere Teilnehmer sind MTV Braunschweig, OHV Aurich, TuS Dansenberg und SG Leutershausen.

Gruppe A 

Legende:

Gruppe B 

Legende:

Gruppe C 

Legende:

Gruppe D 

Legende:

Gruppensieger Balingen-Weilstetten war als zweite Vertretung nicht startberechtigt in der Pokalrunde, sodass der Gruppenzweite stattdessen im Pokal antreten wird.

Gruppe E 

Legende:

Gruppensieger Erlangen war als zweite Vertretung nicht startberechtigt in der Pokalrunde, sodass der Gruppenzweite stattdessen im Pokal antreten wird.

Ergebnisse zum Saisonende

Aufsteiger in die 2. Bundesliga 
In die 2. Bundesliga der Spielzeit 2022/2023 stiegen die Mannschaften HSG Konstanz und 1. VfL Potsdam auf.

Verbleib in der 3. Liga 
Nach dem Abschluss der Saison standen die folgenden Teams als Teilnehmer der Spielzeit 2022/2023 der 3. Liga fest.

Verbleib nach der Aufstiegsrunde 
Nach dem Erreichen eines der Plätze 1 bis 2 der Vorrunde und der erfolglosen Teilnahme an der Gruppenphase der Aufstiegsrunde standen die Mannschaften TuS Vinnhorst, TuS Spenge, TSV Altenholz, Eintracht Hildesheim, VfL Pfullingen, SGSH Dragons, HSG Krefeld Niederrhein und HSG Hanau als Teilnehmer der kommenden Drittligasaison fest. Die Teams Wilhelmshavener SV und SG Pforzheim/Eutingen scheiterten erst in der Finalrunde der Aufstiegsspiele und verblieben damit ebenfalls in der 3. Liga.

Verbleib nach der Vorrunde 
Die HC Erlangen II und Rhein-Neckar Löwen II belegten jeweils Platz 1 ihrer Gruppe, waren aber als zweite Mannschaft nicht aufstiegsberechtigt und nahmen nicht an der Aufstiegsrunde teil.

Durch das Belegen eines der Plätze 3 bis 6 ihrer Vorrundengruppe standen die Mannschaften Füchse Berlin II, Oranienburger HC, Mecklenburger Stiere Schwerin, Stralsunder HV, OHV Aurich, ASV Hamm-Westfalen, Ahlener SG, Team HandbALL Lippe, SC Magdeburg II, MTV Braunschweig, SC DHfK Leipzig II, SV Anhalt Bernburg, Longericher SC, VfL Gummersbach II, TuS Opladen, HSG Bergische Panther, HaSpo Bayreuth, TV Gelnhausen, HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II, HSG Rodgau Nieder-Roden, TuS 04 KL Dansenberg, SG Leutershausen, HG Saarlouis, TSB Heilbronn-Horkheim, TuS Fürstenfeldbruck, HC Oppenweiler/Backnang, HBW Balingen-Weilstetten II und SV Salamander Kornwestheim als Teilnehmer der kommenden Drittligasaison fest.

Verbleib nach der zusätzlichen Qualifikationsrunde 
Nach dem Erreichen eines der Plätze 7 bis 11 bzw. 12 der Vorrunde und dem Belegen eines der Plätze 1 bis 2 der Qualifikations- und Abstiegsrunde standen auch die Mannschaften HSG Ostsee N/G, Northeimer HC, TSV GWD Minden II, DHK Flensborg, HSV Hannover, LiT 1912 II, TSV Burgdorf II, GSV Eintracht Baunatal, TSV Neuhausen/Filder, mHSG Friesenheim-Hochdorf II, HG Oftersheim/Schwetzingen, TSG Haßloch, TV Willstätt und TV Kirchzell als weitere Teilnehmer der kommenden Drittligasaison fest.

Absteiger in die Oberligen 
Nach dem Erreichen eines der Plätze 7 bis 11 bzw. 12 der Vorrunde und dem anschließenden Belegen eines der Plätze 3 bis 5 bzw. 6 der Qualifikations- und Abstiegsrunde standen die Mannschaften VfL Fredenbeck, HC Burgenland, TV Bissendorf-Holte, TSG A-H Bielefeld, TV Cloppenburg, ESG Gensungen/Felsberg, HSG Eider Harde, ATSV Habenhausen, HG Hamburg-Barmbek, SV 04 Plauen-Oberlosa, HSC Bad Neustadt, DJK Sportfreunde Budenheim, Handball Hannover-Burgwedel, SG Menden Sauerland Wölfe, HSC 2000 Coburg II, VfL Günzburg, HSG Bieberau-Modau, SV 64 Zweibrücken, TSV Blaustein, TuS Volmetal, TSG Söflingen, TuSEM Essen II, TGS Pforzheim, TV Germania Großsachsen und TV Plochingen als Absteiger aus der 3. Liga in eine regionale Oberliga fest.

Qualifikation für den DHB-Pokal 2022/2023 
Für die Teilnahme am DHB-Pokal 2022/23 qualifizierten sich elf Vereine, nämlich die Teams auf den Plätzen 1 bis 3 der beiden Aufstiegsgruppen sowie die Sieger und zwei auf Platz 2 gelandete Mannschaften der fünf Pokalrunden: VfL Potsdam, Wilhelmshavener HV, TuS Vinnhorst, HSG Konstanz, SG Pforzheim/Eutingen, VfL Pfullingen, MTV Braunschweig, OHV Aurich, TuS 04 KL-Dansenberg, SG Leutershausen und TuS Fürstenfeldbruck.

Torschützen 
Die besten Torwerfer der Vorrunde waren Benjamin Schulz (Staffel A, 118 Tore), Ole Harms (Staffel B, 150 Tore), Nico Richter (Staffel C, 176 Tore), Simon Schlösser (Staffel D, 130 Tore), Tarek Marschall (Staffel E, 127 Tore), Tommy Wirtz (Staffel F, 158 Tore) und Felix Kazmeier (Staffel G, 186 Tore).

Einzelnachweise 

Herren
Handballsaison 2021/22